Марина Фоис (; род. 21 января 1970 года, Булонь-Бийанкур) — французская актриса театра и кино. В послужном списке Марины пять номинаций на премию «Сезар».

Биография 
Марина Фоис родилась в Булонь-Бийанкуре, пригороде Парижа, в семье с русскими, итальянскими, немецкими и еврейско-египетскими корнями. Марина начала актёрскую карьеру в театре, впервые заявив о себе в 16-летнем возрасте благодаря спектаклю по комедии Мольера «Школа жён». В дальнейшем Марина присоединилась к комедийной труппе The Royal Imperial Green Rabit Company. Переименованная в «Робин Гудов», эта труппа была замечена в 1996 году Домиником Фарруджа и стала новым явлением в комедийном искусстве Франции.

На большом экране Марина впервые появилась в фильме «Голубая каска» (1994) Жерара Жюньо, затем получила небольшие роли в комедиях «Серийная любовница» (1998) и «Незначительное влияние» (1999). В 2001 году, используя успех «Робин Гудов», расширила свой кинематографический опыт — по-прежнему в комедийном жанре. Она играла организатора крупной аферы в «Адском небоскрёбе», прелестную Сюстталанис в «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»» (2002), молодую медсестру в «Большой гонке» (2002). В 2003 году она снялась у Клода Дюти в фильме «Добро пожаловать в приют», где её героине трудно приспособиться к сельской жизни. После этого актриса воссоединилась с труппой «Робин Гуды», чтобы вместе сняться в доисторической комедии Алена Шаба «Миллион лет до нашей эры» (2004).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Франции